La station Suoi Tien () est une station du métro de Hô Chi Minh-Ville située dans le district de Thủ Đức d'Hô Chi Minh-Ville au Viêt Nam.

La station 
Située sur la ligne  la station dessert le parc d'attractions Suoi Tien.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Métro de Hô Chi Minh-Ville

Liens externes 
  Site officiel
  Métro de Hô Chi Minh-Ville sur urbanrail.net

District de Thu Duc
Station du métro de Hô Chi Minh-Ville